Olive – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus.  Utwór został napisany przy użyciu strof dziewięciowersowych rymowanych abbcccdda. Składa się z dziewięciu zwrotek.

Who may praise her?
Eyes where midnight shames the sun,
Hair of night and sunshine spun,
Woven of dawn's or twilight's loom,
Radiant darkness, lustrous gloom,
Godlike childhood's flowerlike bloom,
None may praise aright, nor sing
Half the grace wherewith like spring
Love arrays her.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889